Solun est un toponyme qui peut désigner :
 Solun, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Solun, le nom slave de Thessalonique.